Represija (lat.: re „natrag, povratak, „iznova; primere „tiskati“, „gurati“) je sinonim za ugnjetavanje, potiskavanje, tlačenje. Ovisno o kontekstu može značiti:

 U Južnoameričkim vojnim diktaturama 1970-ih i 1980-ih godina (špan. La Represión)
 U genetici u prevenciji od transkripcije gena zu pomoć represorskoga proteina.
 U psihologiji represija znači na određeni se način suprotstaviti prijetećim situacijama. 
 Policijske akcije pri zadatku provođenja zakona.
 U politici - ugnjetavanje ili procesuiranje grupe ili pojedinaca iz političkih razloga.
 U Real-socijalističkim državama odnos prema ne-istomišljenicima.